

Cinema
Driven – film del 1916 diretto da Maurice Elvey
Driven – film del 1923 diretto da Charles Brabin
Driven – film del 1996 diretto da Michael Shoob
Driven – film del 2001 diretto da Renny Harlin
Driven - Il caso DeLorean (Driven) – film del 2018 diretto da Nick Hamm
Driven – film del 2019 diretto da Glenn Payne]

Musica
Driven – album del 2008 dei Cueshé
Driven – album del 2004 degli Orphanage

Altro
Driven – videogioco del 2001